

Особи 
 Льюїс (прізвище) — особи з прізвищем Льюїс
 Льюїс (ім'я) — особи з ім'ям Льюїс

Географічні об'єкти 

 Льюїс — острів групи островів Зовнішні Гебриди
 Льюїс — один з найпівнічніших перевалів в Південних Альпах, на кордоні регіонів Кентербері та Вест-Кост, Нова-Зеландія.
 Льюїс — хребет у Скелястих горах
 Льюїс-енд-Гарріс — третій за величиною острів серед Британських островів після Великої Британії та Ірландії

Округи США 
 Льюїс — штат Айдахо
 Льюїс — штат Кентуккі
 Льюїс — штат Міссурі
 Льюїс — штат Нью-Йорк
 Льюїс — штат Теннессі
 Льюїс — штат Вашингтон
 Льюїс — штат Західна Вірджинія
 Льюїс-енд-Кларк — штат Монтана

Населені пункти США 

 Льюїс — місто-порт в окрузі Сассекс, штат Делавер

 Льюїс — місто, штат Айова
 Льюїс — місто, штат Канзас
 Льюїс — місто в окрузі Ессекс, штат Нью-Йорк
 Льюїс — місто в окрузі Льюїс, штат Нью-Йорк
 Льюїс — місто, штат Вермонт
 Льюїс Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Льюїс Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Льюїс Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсильванія
 Льюїс — переписна місцевість, штат Колорадо
 Льюїс — переписна місцевість, штат Вісконсин

Інші поняття 
 Льюїс (серіал) — британський серіал
 4796 Льюїс — астероїд головного поясу
 Битва під Льюїсом — одна з двох основних битв Другої війни баронів, що відбулась 14 травня 1264 року
 Шахи острова Льюїс — 78 середньовічних шахових фігур з моржового ікла
 Lewis — британський кулемет часів Першої світової війни

Див. також 
 Луїс